Беспечный ездок может означать следующее:

 «Беспечный ездок» () — американский фильм 1969 года.
 «Беспечный ездок» — песня рок-группы «Секрет»(текст)